Бонифачо ():

Персоналии 
 Бонифачо, Франческо Паоло (1923—1989), итальянский юрист и политик.

География 
 Бонифачо — коммуна на острове Корсика.
 Бонифачо — пролив между островами Корсика и Сардиния.
 Бонифачо — кантон во Франции, находится в регионе Корсика, департамент Южная Корсика.